Toponímia:
 Comtat de Kerry, a Irlanda
 Kerri o Gerri, ciutat del Sudan
 Biografies:
 Kerri Pottharst, jugadora de voleibol platja australiana
 Kerri Strug, gimnasta estatunidenca
 Kerri Walsh, jugadora de voleibol platja estatunidenca
 Kerry Ellis, cantant i actriu anglesa
 Kerry Fox, actriu neozelandesa
 Kerry King, músic estatunidenc, membre de Slayer
 Kerry Reid, tenista australiana
 Kerry Washington, actriu estatunidenca
 John Kerry, polític estatunidenc
 Miscel·lànea:
 Aeroport de Kerry, situat en el comtat de Kerry
 Kerry blue terrier, raça de gos del grup dels terriers